Bani és el nom de diverses poblacions del Senegal. La més destacada és una població situada al sud-oest de Bundu, que fou fortificada el 1886 pels francesos per ser un nus de comunicacions entre el riu Gàmbia i les places fortes franceses de Bakel (al Senegal) i Kayes (al territori de l'Alt Senegal) i podia ser atacada per Mahmadou Lamine que era a la zona del riu Gàmbia. Dues poblacions amb el mateix nom se situen al Casamance.

Notes 

Entitats de població
Senegal